Abmayr ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Abmayr ist ein Berufsname.

Namensträger

Siehe auch 
 Abmeier
 Abmeyer

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname